Octopus bimaculoides — вид головоногих моллюсков из отряда осьминогов. Обитают в Тихом океане, включая побережье Калифорнии, как в США, так и в Мексике.

Описание 
Его легко отличить по двум голубым пятнам на голове. Окрас однотонный, большая текстурность не характерна для вида. 

Обычная продолжительность жизни от одного до двух лет. Родственен виду Octopus bimaculatus и похож на него до такой степени, что их часто путают, тем более, что ареалы этих осьминогов частично совпадают.

Взрослые осьминоги питаются моллюсками, в том числе двустворчатыми и брюхоногими, включая Kelletia kelletii, а также небольшими крабами. Детёныши едят бокоплавов и мизид.

В 2015 году было объявлено о расшифровке генома Octopus bimaculoides.

Взаимодействие с человеком 
Популярен в качестве домашнего животного, известен как бимак.

Примечания

Ссылки 
 TONMO.com: Octopus bimaculoides Care Sheet.
 Video of Octopus bimaculoides (California two-spot octopus).

Octopodidae
Моллюски Тихого океана
Животные, описанные в 1949 году